Архимандрит Виссарион (в миру Всеволод Васильевич Ильинский; 1850, Костромская губерния — не ранее 1918) — архимандрит Православной российской церкви, настоятель Николо-Бабаевского и Макариево-Унженского монастырей, костромской краевед.

Биография 
Родился в семье псаломщика. Окончил Костромскую духовную семинарию (1872).

Иерей в храме Рождества Пресвятой Богородицы при доме призрения бедных города Кинешма Костромской губернии, законоучитель в Богородицком (1873) и Кинешемском женском двухклассном (1875) училищах. Священник во Введенском храме села Колшево Кинешемского уезда (1877), затем в Христорождественском храме села Рождественское Ветлужского уезда (1879).

Окружной цензор проповедей и казначей (1880—1892), наблюдатель церковно-приходских школ 5-го Ветлужского округа (1885), затем Ветлужского уезда (1896—1903), законоучитель в местных церковно-приходских школах (1886—1895) и народном училище (1892—1910), действительный член Феодоровско-Сергиевского братства (1901).

Овдовел (1901). Дети: Василий, Александра, Вячеслав, Ольга, Иван.

Член (1901) и председатель (1908) Ветлужского отделения Костромского епархиального училищного совета.

Священник Спасского в Подвязье храма Костромы, член духовной консистории (1910).

Настоятель Николо-Бабаевского монастыря, архимандрит (1911), заведующий Николаевской церковно-приходской школой (1912).

Настоятель Макариево-Унженского первоклассного необщежительного монастыря, благочинный монастырей Костромской епархии (1914).

В 1917 году член Поместного собора Православной российской церкви по избранию как клирик от Костромской епархии, участвовал в 1-й сессии, член V, VII, XI, XIV, XVI Отделов и Высшего Церковного Совета, в январе 1918 года сложил полномочия по болезни.

Награды 
Набедренник (1880), скуфья (1886), камилавка (1892), наперсный крест (1894).

Ордена Святого Станислава 3-й и 2-й степени, Святой Анны 3-й (1901) и 2-й (1907) степени, Святого Владимира 4-й степени (1913).

Сочинения 
 Избрание епископов в Древней Церкви // Костромские епархиальные ведомости. 1891. — № 11.
 Священноархимандрит Иов [Харламов] // Костромские епархиальные ведомости. 1915. — № 8.

Источники 
 Алфавитный список церквей Костромской епархии с показанием имен, отчеств и фамилий священников и диаконов, состоящих при оных на лицо. Кострома, 1879. — С. 85.
 Утвержденные Святейшим Правительствующим Синодом штаты приходских церквей Костромской епархии, с указанием положенного при них состава причтов и приложением руководственных правил по введению сих штатов в действие. Кострома, 1890. — С. 251.
 Сырцов И. 150-летие Костромской духовной семинарии. Кострома, 1897. — С. 77.
 Андроников В. Свадебные причитанья Костромского края со стороны содержания и формы. Кострома, 1904. — С. 3, 8, 12, 16, 20.
 Костромские епархиальные ведомости. 1910. № 24. С. С. 273; 1912. № 24. С. 715, 725; 1917. — № 1. — С. 4.
 Адрес-календарь. Общая роспись начальствующих и прочих должностных лиц по всем управлениям в Российской Империи. СПб., 1916. — Ч. 1. — С. 1288.
 Справочная книжка по Костромской губ. 1916. — С. 35.
 Костромской церковно-общественный вестник. 1917. — № 12/13. — С. 73.
 Резепин П. Костромские краеведы-монахи // Светочъ. 2010. — № 5.

Участники Поместного собора Православной российской церкви (1917—1918)
Архимандриты Русской православной церкви
Кавалеры ордена Святого Владимира 4-й степени
Выпускники Костромской духовной семинарии
Персоналии:Николо-Бабаевский монастырь
Персоналии:Макарьево-Унженский монастырь
Персоналии по алфавиту